Settimo puede referirse a:

 Séttimo Milanese, un municipio de la provincia de Milán.
 Settimo Rottaro, una localidad y comune italiana de la provincia de Turín.
 Settimo San Pietro, un municipio de Italia de 5.949 habitantes en la ciudad metropolitana de Cagliari, región de Cerdeña.
 Settimo Torinese, una ciudad de la provincia de Turín en Piamonte.
 Settimo Vittone, una localidad y comune italiana de la provincia de Turín.